

Geografia

Kolmar, oggi Colmar – città nel dipartimento dell'Alto Reno

Kolmar, oggi Chodzież – città nel voivodato della Grande Polonia

Altro 
Gertrud Kolmar – poetessa tedesca